Feldenkrais puede referirse a:

 Moshé Feldenkrais, físico y yudoca israelí.
 Método Feldenkrais, método de conciencia corporal que lleva el apellido de su creador: Moshé Feldenkreis.

en:Feldenkreis